Milet steht für:

 Milet, eine antike Stadt an der Westküste Kleinasiens

Personen:

 Arktinos von Milet, griechischer Epiker
 Eubulides von Milet, griechischer Philosoph
 Milet, kanadisch-japanischer Sänger, siehe Milet (Sänger)

Siehe auch:
 Miletos
 Millet